Елизаветинка — название населённых пунктов:

Азербайджан 

  Елизаветинка (позже Марксовка) — до 1920 г. название села Хатаи Агстафинского района.

Казахстан 
 Елизаветинка — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Елизаветинка — прежнее, до 2007 г., название села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области.

Россия 
 Елизаветинка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Елизаветинка — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Елизаветинка — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Елизаветинка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Елизаветинка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Елизаветинка — село в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Елизаветинка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Елизаветинка — село в Чистоозёрном районе Новосибирской области
 Елизаветинка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Елизаветинка — село в Черлакском районе Омской области.
 Елизаветинка — село в Адамовском районе Оренбургской области.
 Елизаветинка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Елизаветинка — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Елизаветинка — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Елизаветинка — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Елизаветинка — деревня Ртищевского района Саратовской области.
 Елизаветинка — посёлок в Инзенском районе Ульяновской области.
 Елизаветинка — до 1973 г. название деревни Черемушки в Клявлинском районе Самарской области.

См. также 
 Елизавета
 Елизаветин
 Елизаветино
 Елизаветинская
 Елизаветинский
 Елизаветинское
 ЛПДС Елизаветинка